Джон Парсонс:
  (1563—1623) — английский органист и композитор церковной музыки.
  (1761—1819) — английский религиозный деятель и учёный, вице-канцлер Оксфордского университета.
  (1868—1949) — канадский предприниматель, мореплаватель и политик.
  (ум. 1869) — британский баптистский миссионер, .
  (род. 1971) — американский преступник.
  (1890—1981) — британский религиозный деятель и игрок в крикет.
  (1868—1957) — британский офтальмолог.
  (1861—?) — британский писатель.
  (1837—1903) — австралийский корнуэлльский политик.
  (1798—1870) — британский .
  (род. 1950) — британский футболист.
 Парсонс, Джон Торен (1913—2007) — американский инженер.
 Парсонс, Джон Уайтсайд (1914—1952) — американский инженер-ракетостроитель, химик и оккультист-телемит.
  (1829—1915) — американский адвокат.
  (1938—2004) — британский спортивный журналист и писатель.
 Парсонс, Джонни (1918—1984) — американский автогонщик.
 Парсонс, Джонни (младший) (род. 1944) — американский автогонщик.